Согласные звуки противопоставлены гласным. В отличие от гласных, как правило, не образуют самостоятельных слогов.

Произношение согласных связано с преодолением препятствия на пути воздушной струи. При преодолении созданной органами речи преграды образуется шум, который является обязательной составляющей согласного звука. У звонких согласных шум соединяется с тоном, у глухих он является единственным компонентом звука.

Другие согласные:
 [] — велярно-фарингальный фрикативный
 [] — палатоальвеолярно-велярный фрикативный, то есть одновременно [] и []. Однако такая трактовка оспаривается.

Классификация согласных

Примечания

См. также 
 Список согласных